Municipio de Coe puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Coe (condado de Rock Island, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Rock Island.
 Municipio de Coe (condado de Isabella, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Isabella.